

Patronyme 
Selon les personnes, le t peut se prononcer ou pas.

 Christian Labit (né en 1971), joueur de rugby, international français ;
 Georges Labit (1862-1899), fondateur du musée Georges-Labit à Toulouse ;
 Henri Labit (1920-1942), officier des Forces aériennes françaises libres, résistant, compagnon de la Libération ;
 Laurent Labit (né en 1968), joueur de rugby.

Homonymie de patronyme